Pogorzel ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pogorzel (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, bis 1945 Hegelingen, Kreis Goldap, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Masowien
 Pogorzel (Celestynów), Dorf im Powiat Otwocki
 Pogorzel (Osieck), Dorf im Powiat Otwocki
 Pogorzel (Siennica), Dorf im Powiat Miński
 Pogorzel (Sokołów Podlaski), Dorf im Powiat Sokołowski
 Pogorzel (Wieczfnia Kościelna), Dorf im Powiat Mławski

Siehe auch:
 Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka